Златно може бити:

 Златно (Злате Моравце), насељено мјесто у округу Злате Моравце, Њитрански крај, Словачка Република
 Златно (Полтар), насељено мјесто у округу Полтар, Банскобистрички крај, Словачка Република